Каза́чинский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центральной части Красноярского края России.

Административный центр — село Казачинское. Казачинское активно расширяется на юг. Развивается социально-культурная инфраструктура. В центре села увеличивается активность крупных ритейлеров, построен один крупный магазин («Магнит»).

География 
Район находится в центральной части Красноярского края, в 160—230 км к северу от г. Красноярска и в 110—130 км от г. Енисейска. Площадь территории — 5755 км².

Расположен на обоих берегах реки Енисей, через район проходит трасса  «Красноярск — Енисейск». Возле села Казачинского (233—240 км от Красноярска) находится один из самых труднопроходимых участков на Енисее — Казачинский порог.

Сопредельные территории:
 север: Енисейский и Мотыгинский районы Красноярского края;
 восток: Тасеевский район Красноярского края;
 юг: Большемуртинский район Красноярского края;
 запад: Пировский округ Красноярского края.

История 
Образован 4 апреля 1924 года.

Население 

 Национальный состав
В основном русские, также проживают татары (9,6 %) и чуваши (9 % населения).

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 13 административно-территориальных единиц — 13 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 13 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

До 2015 года в Казачинском районе было 14 сельсоветов и соответственно 14 сельских поселений. Законами Красноярского края от 05 ноября 2015 года N 9-3798 и от 3 июня 2015 года № 8-3422 был упразднён Курбатовский сельсовет и включён в Казачинский сельсовет.

Населённые пункты 
В Казачинском районе 37 населённых пунктов.

Местное самоуправление 
 Казачинский районный Совет депутатов
Дата формирования: 13.09.2020. Срок полномочий: 5 лет

 Исполняющий полномочия председателя
 Парилов Александр Юрьевич

 Глава Казачинского района
 Озерских Юрий Евгеньевич. Дата избрания: 27.07.2015. Срок полномочий: 5 лет

Экономика 
Экономика района специализирована на сельском хозяйстве и лесозаготовке.
Крупнейшие предприятия: сельхозартель колхоз «Искра», Казачинское районное потребительское общество, колхоз «Казачинский», АООТ «Холодок», Казачинский лесхоз.

Общий объем валового муниципального продукта по ППС (результирующий метод):

Культура 
Система культуры района: Районный Дом культуры; Детская школа искусств; Межпоселенческая центральная библиотека; детская библиотека; 19 поселенческих библиотек; Музейно-выставочный центр; 12 сельских Домов культуры; 12 сельских клубов, автоклуб.

Образование 
Система образования района: 10 дошкольных учреждений, 14 общеобразовательных (13 малокомплектных сельских школ), 1 школа-интернат, 3 учреждения дополнительного образования.

Муниципальные расходы на образование : 320,191,000,00 рублей, что составляет около 30 % от валового муниципального продукта по ППС (результирующий метод).

Здравоохранение 
Система здравоохранения района — районная больница, состоящая из: 1 поликлиники, 1 родильного дома, 1 станции скорой помощи, 22 фельдшерско-акушерских пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Казачинский район